

Niemcy 
 Pockau – dzielnica Pockau-Lengefeldu
 Pockau-Lengefeld – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Rote Pockau – rzeka, dopływ Schwarze Pockau
 Schwarze Pockau – rzeka, dopływ Flöha